Le Boulch ist der Familienname folgender Personen:
 Dimitri Le Boulch (* 1989), französischer Straßenradrennfahrer
 Isabelle Le Boulch (* 1964), französische Fußballnationalspielerin und -trainerin
 Laurent Le Boulc’h (* 1960), französischer Geistlicher, Bischof von Coutances